Буенависта Уно има више значења:

 Буенависта Уно (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта Уно (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта Уно (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта Уно, Буенависта де лас Анонас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта Уно, Санта Марија Буенависта (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта Уно (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта Уно (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику